Mužská čtyřhra Istanbul Open 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do deblové soutěže istanbulského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl český pár Roman Jebavý a Jiří Veselý, jehož členové nestartovali společně. Veselý se rozhodl nastoupit jen do singlové soutěže. Spoluhráčem Jebavého se stal rumunský deblista Florin Mergea, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Inglota s Lindstedtem.

Vítězem se stal nenasazený britsko-švédský pár Dominic Inglot a Robert Lindstedt, který ve finále zdolal japonsko-americké turnajové jedničky Bena McLachlana a Nicholase Monroea. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a po triumfu na Winston-Salem Open 2015 získali druhou společnou trofej. Inglot vybojoval devátý deblový titul na okruhu ATP Tour a druhý v řadě, když v předcházejícím týdnu ovládl Hungarian Open. Pro 41letého Lindstedta to bylo dvacáté druhé takové turnajové vítězství. Finálovou výhrou Švéd docílil 400. vítězného zápasu na túře ATP.

Nasazení párů 
  Ben McLachlan /  Nicholas Monroe (finále)
  Marcin Matkowski /  Diviž Šaran (semifinále)
  Hans Podlipnik-Castillo /  Andrej Vasilevskij (1. kolo)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Istanbul Open
ATP World Tour 2018
Tenis v Turecku v roce 2018